Открытый чемпионат Далласа по теннису 2023 () — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир в рамках мирового тура, который состоится с 6 по 12 февраля 2023 года в Далласе (США) на хардовых кортах в зале местного комплекса Styslinger/Altec Tennis Complex. С 2022 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 800 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Турнир появился в календаре Мирового тура ATP в 2022 году. Первым победителем в мужском одиночном разряде стал американец Райли Опелка.

У Ибин стал первым в истории китайцем, дошедшим до финала, а затем и выигравшим турнир уровня ATP в мужском одиночном разряде. В финале У Ибин отыграл 4 матчбола.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Января 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Лиам Кралл
  Джек Сок 
  Денис Шаповалов 
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Фернандо Вердаско
  Брендон Холт
  Алекс Рыбаков
  Захари Свайда
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Габриэль Диалло

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Даллас
Февраль 2023 года